Roane County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Roane County (Tennessee)
Roane County (West Virginia)